Niemcy:
 Ringleben – dzielnica Bad Frankenhausen/Kyffhäuser
 Ringleben – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda

Osoby:
 Joachim Ringleben – niemiecki teolog